Zanelli es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

Personas
 Angelo Zanelli (1879-1942), escultor italiano.
 Jenny Zanelli, deportista italiana que compitió en esgrima.
 Juan Zanelli (1906-1944), piloto de automovilismo chileno.
 Renato Zanelli (1892-1935), barítono tenor chileno.